Schlichte steht für:

 Schlichte (Fertigungstechnik), Materialien in der Fertigungstechnik

Schlichte ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Schlichte (* 1963), deutscher Politikwissenschaftler
 Max Schlichte (1854–1918), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Robert Schlichte (1861–1927), deutscher Brennereibesitzer (Steinhäger)

Siehe auch:
 Schlichten